Selk steht für:
 Selk, Gemeinde in Schleswig-Holstein

Selk ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Selk (* 1943), Hamburger Politiker (SPD)
 Paul Selk (1903–1996), deutscher Pädagoge und Volkskundler

Die Abkürzung SELK steht für:
 Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche

Siehe auch:
 Selg
 Selke (Begriffsklärung)

Abkürzung